Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2012 (Дивізіон І) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Вентспілс (Латвія) з 25 по 31 березня, Група В Кінгстон-апон-Галл (Велика Британія) з 9 по 15 квітня 2012 року.

Група А

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Радка Лотска
 Найкращий захисник:  Тріне Мартенс
 Найкращий нападник:  Деніз Альтманн

Група В

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Архів на сайті hockeyarchives  
 Архів на сайті hokej  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2012 у хокеї з шайбою